Курсон — фамилия:

 Курсон, Аврелиан де — французский историк
 Курсон, Памела Сьюзен — муза Джима Моррисона
 Курсон — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Курсон — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Курсон — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта